Gaetano Cannicci (1811-1878) – pittore italiano
 Niccolò Cannicci (1846-1906) – pittore italiano
 Stefano Cannicci (...) – zoologo italiano